Tőkehal, atlanti tőkehal (Gadus morhua), a csontos halak (Osteichthyes) főosztályának a sugarasúszójú halak (Actinopterygii) osztályába, ezen belül a tőkehalalakúak (Gadiformes) rendjébe és a tőkehalfélék (Gadidae) családjába tartozó faj
 Tőkehal, az Északi-tengerben élő, ízes húsú halak gyűjtőneve
 Tőkehalalakúak (Gadiformes), a csontos halak (Osteichthyes) főosztályának és a sugarasúszójú halak (Actinopterygii) osztályába tartozó rend.
 Tőkehalfélék (Gadidae), a csontos halak (Osteichthyes) főosztályának a sugarasúszójú halak (Actinopterygii) osztályába, ezen belül a tőkehalalakúak (Gadiformes) rendjébe tartozó halcsalád